Falls Creek kan syfta på följande platser:

Australien 

 Falls Creek (ort i Australien, New South Wales), Shoalhaven Shire, 
 Falls Creek, Victoria, vintersportort,

USA 

 Falls Creek, Pennsylvania, ort, Jefferson County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar